Кає́нна () — місто та муніципалітет у Франції, адміністративний центр заморського департаменту Гвіана. Населення —  осіб (2011).

Морський порт, виробництво рому, лісопильні. Засноване французами в 1634 році. В кінці 18-го — середина 20 століття — місце заслання із Франції політв'язнів.

Клімат 
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується вологим тропічним кліматом. Найтепліший місяць — вересень із середньою температурою 27.2 °C (81 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 26.1 °С (79 °F).

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Уродженці 
 Клод Дамбурі (* 1971) — французький футболіст.

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Гвіана
Засновані 1634